Roseman ist der Familienname von:

 Josh Roseman (* 1972), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mark Roseman (* 1958), britischer Historiker
 Ronald Roseman (1933–2000), US-amerikanischer Oboist, Musikpädagoge und Komponist
 Saul Roseman (1921–2011), US-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch:
 Rosemann
 Rosman